Freiburg steht für:

Orte:
 Freiburg im Breisgau (Freiburg i. Br. oder Freiburg i. B.), Stadt in Baden-Württemberg, Deutschland
 Freiburg im Üechtland (Freiburg i. Ü. oder Freiburg i. Üe.; französisch Fribourg), Stadt im Kanton Freiburg, Schweiz
 Freiburg/Elbe, Ort in Niedersachsen, Deutschland
 Freiburg in Schlesien, deutscher Name von Świebodzice, Stadt in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Freiburg, deutscher Name von Radlice (Przelewice), Wohnplatz in der Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Freiburg, deutscher Name von Fribourg (Moselle), Ort in Lothringen, Region Grand Est, Frankreich

Verwaltungseinheiten:
 Kanton Freiburg (französisch canton de Fribourg), Kanton in der Schweiz
 Erzbistum Freiburg, Diözese in Baden-Württemberg
 Regierungsbezirk Freiburg, Regierungsbezirk in Baden-Württemberg

Freiburg steht für:
 Freiburg (Adelsgeschlecht), mittelalterliches Grafengeschlecht
 Freiburg (A 1413), Versorgungsschiff der Bundesmarine

Freiburg ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Rumsich von Freiburg (* 2. Hälfte 13. Jahrhundert; † 1314), Dominikanertheologe und Kanonist
 Rudolf Freiburg (* 1956), deutscher Anglist

Siehe auch:
 Freiberg (Begriffsklärung)
 Freyburg
 Fribourg
 Fraiburgo, Stadt in Santa Catarina, Brasilien
 Nova Friburgo, Stadt und Bezirk in Rio de Janeiro, Brasilien
 Vryburg